Кошарка — село:

Македония 
 Кошарка — в общине Демир-Капия;

Украина 
 Кошарка — в Фрунзовском районе Одесской области.

См. также 
Кошарка — название баскетбола на сербском языке.